Slater Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Slater Building (Massachusetts), NRHP-ID 80000609
 Slater Building (Oregon), NRHP-ID 83002179